Příjmení Atkinson, resp. Atkinsonová, má více nositelů:

Atkinson
 Christopher Atkinson (* 1979), australský jezdec rallye
 James Atkinson (1846–1914), britský inženýr, vynálezce motoru s Atkinsonovým cyklem
 Lawrence Atkinson (1873–1931), anglický malíř, hudebník a básník
 Rowan Atkinson (* 1955), britský herec a komik
 Sid Atkinson (1901–1977), jihoafrický atlet, sprinter, olympijský vítěz v běhu na 110 metrů překážek z roku 1928

Atkinsonová
 Jayne Atkinson (* 1959), britsko-americká herečka

Externí odkazy